Liste Swadesh de 207 mots en français et en malgache.

Présentation

Liste

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie 
 Dictionnaire français-malgache (Narivelo Rajaonarimanana, Pierre Vérin), L'Asiathèque, Paris 2000 - 
 Le malgache de poche, Assimil, Chennevières-sur-Marne 2004 - 
 Les langages de l'humanité (Michel Malherbe), Robert Laffont, Paris 1995 - 
 Liste Swadesh élargie de onze langues austronésiennes (Pascal Marion), éd. Carré de sucre, 2009

Articles connexes 
 Malgache

Liens externes 
  Dictionnaires de malgache (Lexilogos)
  Wiktionnaire : Liste Swadesh
  Wikibolana (Wiktionnaire malgache)

Malgache
Langue malgache